Liubavas kan verwijzen naar:

 Liubavas (Riešės) een dorp in de regio Vilnius.
 Liubavas (Kalvaria) een dorp in de regio Marijampolė, gemeente Kalvarija.